Municipio X (2001-2013)
 Municipio X (2013)